Wagenstein steht für:

 Wagenstein (Villgratner Berge), Berg in den Villgratner Bergen in Osttirol
 Angel Wagenstein (* 1922), bulgarischer Romancier, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer.